CCSP steht für:
 Certified Cloud Security Professional, IT-Zertifikat des International Information System Security Certification Consortiums (ISC)²
 Cisco Certified Security Professional, IT-Zertifikat, siehe Liste von IT-Zertifikaten #Cisco-Zertifizierungen
 Canadian Centre for Studies in Publishing, Einrichtung an der Simon Fraser University, British Columbia, Kanada
 Climate Change Science Program, US-amerikanisches Klimaprogramm (2002–2009)
 Club cell secretory protein oder Clara cell secretory protein, menschliches Protein, siehe Uteroglobin

Abkürzung